Utrata ist Name folgender polnischer geographischer Objekte:
 Utrata (Fluss), Fluss in der Woiwodschaft Masowien
 Utrata polnischer Name von Zauche (Stubendorf), Ortschaft in Oberschlesien
 Utrata (Nowe Miasto nad Wartą), Ortschaft in der Gemeinde Nowe Miasto nad Wartą

Utrata ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Utrata (* 1974), deutscher Fachbuchautor und Verleger